NGC 7088 is een niet-bestaand object in het sterrenbeeld Waterman. Het hemelobject werd op 28 september 1880 ontdekt door de Britse astronoom Joseph Baxendell . De samensteller van de New General Catalogue, Johan Dreyer, schreef daarover:
NGC 7088 is "extremely faint, extremely large, diffuse, extended east-west, north of M 2". Although "Baxendell's Nebula" was observed visually by a number of astronomers between 1880 and 1930, all efforts to photograph the nebula have been unsuccessful, leading to the nickname Baxendell's Unphotographable Nebula. It appears that the "nebula" was an illusion caused by reflections or glare from the nearby globular cluster Messier 2, and has no real physical existence.

Zie ook 
 Lijst van NGC-objecten

Externe links 
  NASA/IPAC Extragalactic Database
  SIMBAD Astronomical Database
  SEDS

NGC-object in Waterman